Forseti est le dieu de la justice, de la vérité et de la paix dans la mythologie nordique.
 Forseti est un groupe allemand de Néofolk.
FORSETI est le nom de la société éditant le site Doctrine.fr.